Søndre Storkreds var i 1920-2006 en valgkreds eller storkreds. Kredsen blev nedlagt i 2007. Området indgår herefter i Københavns Storkreds. 

Storkredsen var inddelt i følgende opstillingskredse, med deres bestanddelsområder i parentes:
Christianshavnskredsen (bestående af den del af Københavns Kommune, som begrænses af havneløbet, Kalvebodstrand, kommunegrænsen, Røde Mellemvej, Peder Lykkes Vej, Tingvej, Amagerbrogade, Christmas Møllers Plads, Christianshavns Voldgrav til en linje nord for Margretheholm og ud i Øresund, samt søforterne)
Rådhuskredsen (bestående af den del af Københavns Kommune, som begrænses af havneløbet, Dybbølsbroens forlængelse, Dybbølsbroen, Vestbanen, Vesterbrogade, Skt. Jørgens Allé, Gl. Kongevej, kommunegrænsen, Peblinge- og Sortedamssøen til Fredensbro, Sølvgade, Øster Voldgade, Kystbanen og Marmorvej)
Sundbykredsen (bestående af den del af Københavns Kommune, som begrænses af Italiensvej, Kastrupvej, Tycho Brahes Allé, Amagerbrogade, Tingvej, Peder Lykkes Vej og Røde Mellemvej)
Blågårdskredsen (bestående af den del af Københavns Kommune, som begrænses af Peblinge- og Sortedamssøen, Østerbrogade, Trianglen, Øster Allé, Nørre Allé, Skt. Hans Torv, Guldbergsgade, Møllegade, Nørrebrogade, Kapelvej, Rantzausgade, Brohusgade og kommunegrænsen)
Amagerbrokredsen (bestående af den del af Københavns Kommune, som begrænses af Italiensvej, Kastrupvej, Tycho Brahes Allé, Amagerbrogade, Christmas Møllers Plads, Christianshavns Voldgrav til en linje nord for Margretheholm og ud i Øresund)

Amagerbrokredsen blev oprettet i 1971. Samme år blev Havnekredsen og Rosenborgkredsen nedlagt.

Valgresultater 1971-2005

Folketingsvalget 2005 
Ved folketingsvalget i 2005 var der 117.970 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 79,59%

*Opstillede i 2001 som Kristeligt Folkeparti

Folketingsvalget 2001 
Ved folketingsvalget i 2001 var der 118.071 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 81,31%

Folketingsvalget 1998 
Ved folketingsvalget i 1998 var der 116.784 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 3 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 80,04%

Folketingsvalget 1994 
Ved folketingsvalget i 1994 var der 114.963 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 5 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 78,64%

Folketingsvalget 1990 
Ved folketingsvalget i 1990 var der 115.671 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 76,14%

Folketingsvalget 1988 
Ved folketingsvalget i 1988 var der 117.152 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 79,8%

Folketingsvalget 1987 
Ved folketingsvalget i 1987 var der 117.550 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 81,2%

Folketingsvalget 1984 
Ved folketingsvalget i 1984 var der 122.143 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 83,0%

Folketingsvalget 1981 
Ved folketingsvalget i 1981 var der 123.204 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 4 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 77,2%

Folketingsvalget 1979 
Ved folketingsvalget i 1979 var der 125.757 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét kredsmandat. Valgdeltagelsen var 80,0%

Folketingsvalget 1977 
Ved folketingsvalget i 1977 var der 129.417 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 5 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 83,3%.

Folketingsvalget 1975 
Ved folketingsvalget i 1975 var der 137.595 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 5 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 81,8%

Folketingsvalget 1973 
Ved folketingsvalget i 1973 var der 142.413 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 5 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 82,6%

Folketingsvalget 1971 
Ved folketingsvalget i 1971 var der 149.129 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 81,1%

Valgresultater 1920-1968

Folketingsvalget 1968 
Ved folketingsvalget i 1968 var der 139.911 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater, heraf 2 tillægsmandater. Valgdeltagelsen var 84,3%

Folketingsvalget 1966 
Ved folketingsvalget i 1966 var der 141.488 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 84,5%

Folketingsvalget 1964 
Ved folketingsvalget i 1964 var der 146.072 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 80,6%

Folketingsvalget 1960 
Ved folketingsvalget i 1960 var der 140.981 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 5 kredsmandater. Valgdeltagelsen var 83,4%

Folketingsvalget 1957 
Ved folketingsvalget i 1957 var der 147.395 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 80,0%

Folketingsvalget 22. september 1953 
Ved folketingsvalget i september 1953 var der 149.845 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Valgdeltagelsen var 78,4%

Folketingsvalget 21. april 1953 
Ved folketingsvalget i april 1953 var der 144.132 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 80,0%

Folketingsvalget 1950 
Ved folketingsvalget i 1950 var der 145.207 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater, heraf ét tillægsmandat. Valgdeltagelsen var 79,2%

Folketingsvalget 1947 
Ved folketingsvalget i 1947 var der 146.218 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater. Valgdeltagelsen var 84,7%

Folketingsvalget 1945 
Ved folketingsvalget i 1945 var der 144.020 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater. Valgdeltagelsen var 85,3%

Folketingsvalget 1943 
Ved folketingsvalget i 1943 var der 140.227 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater. Valgdeltagelsen var 89,9%

Folketingsvalget 1939 
Ved folketingsvalget i 1939 var der 136.329 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater. Valgdeltagelsen var 75,7%

Folketingsvalget 1935 
Ved folketingsvalget i 1935 var der 134.736 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater. Valgdeltagelsen var 80,3%

Folketingsvalget 1932 
Ved folketingsvalget i 1932 var der 128.233 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater. Valgdeltagelsen var 79,3%

Folketingsvalget 1929 
Ved folketingsvalget i 1929 var der 125.621 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater. Valgdeltagelsen var 73,6%

Folketingsvalget 1926 
Ved folketingsvalget i 1926 var der 122.987 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater. Valgdeltagelsen var 72,8%

*Opstillede i 1924 som Retspartiet

Folketingsvalget 1924 
Ved folketingsvalget i 1924 var der 117.546 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater. Valgdeltagelsen var 75,8%

* Opstillede i 192 som Danmarks Venstresocialistiske Parti

Folketingsvalget 21. september 1920 
Ved folketingsvalget i september 1920 var der 112.404 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater. Valgdeltagelsen var 73,0%

Folketingsvalget 6. juli 1920 
Ved folketingsvalget i juli 1920 var der 91.682 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 6 mandater. Valgdeltagelsen var 66,9%

Folketingsvalget 26. april 1920 
Ved folketingsvalget i april 1920 var der 91.682 stemmeberettigede i Søndre Storkreds. Kredsen fik tildelt 7 mandater. Valgdeltagelsen var 77,6%

Refenceliste 

Folketingsvalgkredse 1970 til 2006